Monclar (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Monclar (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje